Turow steht für:

 Turow, Ortsteil der Gemeinde Glewitz, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Turow, russischer Name von Turau, Stadt in der Homelskaja Woblasz, Belarus
 Fürstentum Turow, Fürstentum in der Kiewer Rus und dem Großfürstentum Litauen

Turow ist der Familienname folgender Personen:
 Artjom Wiktorowitsch Turow (* 1984), russischer Politiker
 Maxim Wladimirowitsch Turow (* 1979), russischer Schachmeister
 Scott Turow (* 1949), US-amerikanischer Schriftsteller und Jurist
 Sergei Sergejewitsch Turow (1891–1975), russischer Zoologe

Siehe auch:
 Turów
 Turowa
 Thurow
 Turo
 Turau (Begriffsklärung)